Ива́н Анто́нович Оле́йников () — российский футболист, полузащитник клуба «Ахмат».

Биография 
Начал заниматься футболом в школе подольского «Витязя». В 7 лет прошел отбор в академию московского ЦСКА.

22 февраля 2019 года был арендован воронежским «Факелом».

Летом 2019 года перешёл в ярославский «Шинник».

Зимой 2021 года пополнил состав «Чайки». В сезоне 2021/22 стал лучшим бомбардиром Второго дивизиона.

2 июля 2022 года заключил однолетний контракт с грозненским «Ахматом».

Статистика выступлений

Достижения 
 ЦСКА
 Победитель молодёжного первенства России: 2018/19
 Серебряный призёр молодёжного первенства России (2): 2016/17, 2017/18
 Бронзовый призёр молодёжного первенства России: 2015/16
 Итого : 1 трофей

 «Чайка»
 Бронзовый призёр Второго дивизиона (группа 1): 2021/22

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Ахмат»